Krukow  ou Kruków peut faire référence à :

Patronyme
 Mike Krukow, joueur de baseball américain et commentateur télévision

Toponymie
Krukow
en :
 Krukow est le nom d'une commune de l'arrondissement de Herzogtum Lauenburg dans le Schleswig-Holstein.
 Krukow est le nom d'une commune dans la l'arrondissement de Müritz dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Kruków
en Pologne
 Kruków, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Kruków, un village dans la voïvodie de Lublin
 Kruków, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix